

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Hermanów – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Wojcieszków 
 Hermanów – wieś w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Pabianice 
 Hermanów – część wsi Szymanów w woj. mazowieckim, pow. sochaczewskim, w gminie Teresin
 Hermanów – część wsi Wieliczna w woj. mazowieckim, pow. węgrowskim, w gminie Stoczek
 Hermanów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Tarłów
 Hermanów – osada w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Nowe Miasto nad Wartą

Miejscowości na Ukrainie 
 Hermanów (ukr. Германів, Hermaniw) – dawna nazwa wsi Tarasiwka, obecnie w obwodzie lwowskim, w rejonie pustomyckim

Zobacz też 
 Hermanówka